Группа 3 отборочного турнира чемпионата мира 2019 в зоне УЕФА состоит из пяти команд: Норвегии, Нидерландов, Ирландии, Словакии и Северной Ирландии. Жеребьёвка турнира состоялась 25 апреля 2017 года.

Матчи в группе прошли в два круга с 17 сентября 2017 по 4 сентября 2018 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата мира. Команда занявшая второе место имеет шанс на выход в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 

7 мячей

  Лиза-Мария Утланд

6 мячей

  Каролина Хансен

5 мячей

  Вивианн Мидема

  Шерида Спице

4 мяча

  Гуро Рейтен

3 мяча

  Лиэнн Кирнан

  Лике Мартенс

2 мяча

  Кэти Маккейб
  Линет Беренстейн

  Стефани ван дер Грахт
  Шэнис ван де Санден

  Изабель Херловсен
  Кара Миллиган

1 мяч

  Эмбер Баррет
  Меган Кэмпбелл
  Дениз О'Салливан
  Даниэле ван де Донк
  Джеки Грунен

  Марин Мьелде
  Элиза Торснес
  Ингрид Энген
  Джули Нельсон
  Рейчел Фёрнесс

  Яна Войтекова
  Клаудия Фабова
  Доминика Шкорванькова

1 автогол

  Мэри Хурихан
  Билли Симпсон

  Рейчел Фёрнесс

  Яна Войтекова

Примечания

Ссылки 
 Положение команд 

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019